Kanté steht für:
 Kanté (Togo), Ort in Togo an der Grenze zu Benin

Personen:
 Abdoulaye Kante (* 1993), guineischer Fußballspieler
 Cédric Kanté (* 1979), französisch-malischer Fußballspieler
 Guyan Kanté (* 1982), ivorischer Fußballspieler
 José Kanté (* 1990), kasachischer Fußballspieler
 Koly Kanté (* 1982), malischer Fußballspieler
 Mahamadou Kanté, malischer Germanist und Hochschullehrer
 Mamadou Kanté (* 1980), malischer Fußballspieler
 Manfila Kanté ((1946–2011)), guineischer Gitarrist und Griot
 Matar Kanté (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Mory Kanté (1950–2020), guineischer Griot-Musiker
 N’Golo Kanté (* 1991), französischer Fußballspieler
 Seydou Badjan Kanté (* 1981), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kante
 Konte